Ранчо Куевас има више значења:

 Ранчо Куевас (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Куевас (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику